Ово је списак деценија од почетка 18. века п. н. е. до краја 21. века, укључујући линкове ка кореспондирајућим чланцима. Током 20. века је постало уобичајено да се разматрају индивидуалне декаде као историјски ентитети сами по себи. То је посебно изражено у контексту трендова, стилова, и становишта.

Види још 
 Списак година
 Списак векова
 Списак миленијума

Напомене 

Историјске хронологије